

Persone 
 Hans-Werner Osthoff (1911-2006), giurista tedesco
 Helmuth Osthoff (1896-1983), musicologo tedesco
 Hermann Osthoff (1847-1909), linguista tedesco
 Markus Osthoff (1968), calciatore tedesco
 Oscar Osthoff (1883-1950), pesista e nuotatore statunitense
Otto Osthoff (1906-1957), attore e regista tedesco
 Susanne Osthoff (1962), archeologa tedesca
 Wolfgang Osthoff (1927-2008), musicologo tedesco, figlio di Helmuth

Altro 
 Haus Osthoff ("Casa Osthoff"), edificio storico di Dülmen